ICA eller Ica kan syfta på:

ICA – ett kulturcenter i London, se Institute of Contemporary Arts
ICA – en internationell tävlingsklass inom gokart eller karting, se Intercontinental A
ICA – en internationell organisation för kartläggning, se International Cartographic Association
ICA – en fiktiv organisation i spelserien Hitman, se International Contract Agency
ICA – en icke-statlig organisation för riksarkiv, se International Council on Archives
ICA – en internationell organisation International Cooperative Alliance för kooperativ och nationella organisationer inom den kooperativa rörelsen , se Internationella kooperativa alliansen

Ica detaljhandel
 Inköpscentralernas Aktiebolag – en inköpscentral startad 1939
 Ica-handlarnas Förbund – en riksorganisation för Ica-handlarna i Sverige, grundad 1940, tidigare Ica Förbundet
 Ica Förbundet Invest AB –  ansvar för Ica-handlarnas Förbunds finansiella placeringar
 Ica Gruppen –  ett svenskt detaljhandelsföretag grundad år 2000
 Ica – en svensk dagligvaruhandelskedja (Ica AB)
 Ica Banken – ett svenskt bankaktiebolag
 Ica Försäkring - ett svenskt försäkringsbolag
 Ica Fastigheter - äger och förvaltar eller har hand om hyreskontrakt för Ica Sveriges verksamheter
 Icas reklamfilmer –  en serie återkommande reklamfilmer från dagligvaruföretaget Ica
 Ica Förlaget AB – ett tidigare svenskt tidskriftsförlag
 Icakuriren – en tidning

Geografi

 Içá – en biflod till Amazonfloden

Kroatien 

 Ika (ort), Gorski kotar,

Peru 

 Provincia de Ica, provins, 
 Ica (region), 
 Ica, Peru, regionhuvudort, Provincia de Ica, 
 Ica (distrikt), Provincia de Ica, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar